Ка́спер Ха́кунти (; ) — финский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин: золото (2010—2011, 2015—2016, 2016—2017), серебро (2009—2010, 2014—2015), бронза (2011—2012).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2010).
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров: золото (2008, 2009).
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 18 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу